Amblosoma är ett släkte av plattmaskar. Amblosoma ingår i familjen Leucochloridiomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Amblosoma